Hvaszong (화성) az alábbiakra hivatkozhat:
Hvaszong város Dél-Koreában, Kjonggi tartományban
Hvaszong erődítmény Dél-Koreában, Szuvon közelében
Mjonggan megye 1981 és 2004 között használt neve Észak-Koreában, Észak-Hamgjong tartományban
A Mars bolygó koreai neve